Раба́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Казигуртського району Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Рабат.

Населення — 10343 особи (2009; 9520 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Казигуртського району